Мария Ники́тина:
 Никитина, Мария Никитична (1908—1985) — работник советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Никитина, Мария Владимировна (род. 1984) — российская баскетболистка.